Pulsaciones puede referirse a:
Pulsaciones (programa de televisión), un programa de televisión argentino de preguntas que se emitió por Canal 13 entre los años 2002 y 2004 y por Canal 9 en el año 2005.
Pulsaciones (serie de televisión), una serie de televisión española de suspense emitida por Antena 3 en el 2017.
Pulsaciones (libro), novela escrita conjuntamente por Javier Ruescas y Francesc Miralles y publicada en agosto del 2013.